Puttalam kan syfta på:

Geografi

Sri Lanka 

 Puttalam District (distrikt i Sri Lanka), Nordvästprovinsen, 
 Puttalam (ort i Sri Lanka), Nordvästprovinsen, 
 Puttalam Division, division, Nordvästprovinsen, Puttalam District, 

Robotskapade Sri Lankaförgreningar